Brasil est l'orthographe du Brésil écrit en portugais. Ce nom peut également faire référence à :
 des journaux brésiliens :
 Brasil de Fato
 Jornal do Brasil
 des clubs de football brésiliens :
 Brasil (Farroupilha)
 Brasil (Pelotas)
 Sport Brasil
 Tigres do Brasil
 André Brasil, un nageur handisport brésilien.
 Brasil, un film de F. Javier Gutiérrez sorti en 2001
 Monte Brasil, un volcan éteint surplombant le port d'Angra do Heroísmo sur l'île de Terceira (Açores, Portugal)